Шивр-ан-Ланнуа́, Шівр-ан-Ланнуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 115 км на схід від Ам'єна, 18 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 366,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шивр-ан-Ланнуа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шивр-ан-Ланнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена